John Tarleton ist der Name folgender Personen:

* John Tarleton (Politiker, 1719) (1719–1773), britischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Liverpool
 John Tarleton (Politiker, 1755) (1755–1841), britischer Kaufmann und Politiker
 John Walter Tarleton (1811–1880), britischer Admiral